Moruna puede referirse a:
 El femenino de moruno.
 Mora, femenino de moro.

Productos "a la moruna"
Teja moruna
Sopa moruna
Daga moruna

Zoónimos:
Ardilla moruna
Perdiz moruna
Focha moruna
Pterocles exustus, ganga moruna (Pterocliformes).

Fitónimos:
Leguaza moruna
Retama moruna 

Obras musicales:
Zambra moruna, de Antonio López Almagro  (1894).
Murga moruna, de Manuel López Cañamaque (1930).